Pillbox (engl. Pillendose) steht für:

 Pillbox, ebenerdiger Bunker des Zweiten Weltkriegs
 Pillbox (Kavität), kreiszylindrischer Hohlraumresonator mit leitenden Wänden
 Pillbox-Hut, runder flacher Damenhut vor allem der 1960er Jahre

Siehe auch:
 Pillenbox